Pequeña guerra puede referirse a:
 Cualquier guerra considerada pequeña.
 La pequeña guerra de Hungría, una fase de las guerras habsburgo-otomanas en el siglo XVI.
 La Guerra Chiquita dentro de la guerra de Cuba (1879-1880).
 La Guerra húngaro-eslovaca (1939), entre la Primera República Eslovaca y Hungría, en el este de Eslovaquia.
 La Patuleia, guerra civil portuguesa (1846-47).
 La isla Pequeña Guerra (Malo Ratno Ostrvo), una isla serbia.